Сы́рбу, есть также русифицированный вариант фамилии Сырбов ( или Sârbu, Sârbov) — румынская и гагаузская фамилия. Известные носители:

 Сырбу, Дан (род. 2003) — румынский футболист.
 Сырбу, Иосиф (1925—1964) — румынский стрелок, первый в истории Румынии олимпийский чемпион.
 Сырбу, Марьян (род. 1976) — румынский гребец-байдарочник.
 Сырбу, Марьяна — румынская скрипачка, руководитель оркестра.
 Сырбу, Раду (род. 1978) — молдавский музыкант.
 Сырбу, Филимон (1916—1941) — румынский рабочий, организатор антифашистского сопротивления в Констанце.
 Сырбу, Эуджен (род. 1950) — румынский скрипач.